Make Way – album di The Kingston Trio del 1961
Make Way – album di Charlie Winston del 2007